CCD eller ccd har flere betydninger:
 Charged Coupled Device – billedesensor
 Colony Collapse Disorder – bi-sygdom